

Жарув — місто в Свідницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Жарув — гміна в Свідницькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Жарув — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства